Джаба:
 Джаба — село в Ахтынском районе Дагестана.
 Джаба — село в Крыму.
 Джаба — район местного управления в штате Кадуна (Нигерия).
 Джаба — палестинское село в провинции Дженин (ПНА).
  — палестинский город.
 Джаба — грузинское имя.

См. также 
 Джабба